Macroglossini és una tribu de lepidòpters heteròcers pertanyent a la família Sphingidae.

Taxonomia 
 Subtribu Choerocampina - 
 Gènere Basiothia - 
 Gènere Cechenena - 
 Gènere Centroctena - 
 Gènere Chaerocina - 
 Gènere Deilephila - 
 Gènere Euchloron - 
 Gènere Griseosphinx - 
 Gènere Hippotion - 
 Gènere Hyles - 
 Gènere Pergesa - 
 Gènere Phanoxyla - 
 Gènere Rhagastis - 
 Gènere Rhodafra - 
 Gènere Theretra - 
 Gènere Xylophanes - 

 Subtribu Macroglossina - 
 Gènere Acosmerycoides - 
 Gènere Acosmeryx - 
 Gènere Altijuba - 
 Gènere Ampelophaga - 
 Gènere Amphion - 
 Gènere Angonyx - 
 Gènere Antinephele - 
 Gènere Atemnora - 
 Gènere Cizara - 
 Gènere Clarina - 
 Gènere Dahira - 
 Gènere Daphnis - 
 Gènere Darapsa - 
 Gènere Deidamia - 
 Gènere Elibia - 
 Gènere Enpinanga - 
 Gènere Eupanacra - 
 Gènere Euproserpinus - 
 Gènere Eurypteryx - 
 Gènere Giganteopalpus - 
 Gènere Gnathothlibus - 
 Gènere Hayesiana - 
 Gènere Hypaedalea - 
 Gènere Leucostrophus - 
 Gènere Maassenia - 
 Gènere Macroglossum - 
 Gènere Micracosmeryx - 
 Gènere Microsphinx - 
 Gènere Neogurelca - 
 Gènere Nephele - 
 Gènere Odontosida - 
 Gènere Philodila - 
 Gènere Proserpinus - 
 Gènere Pseudenyo - 
 Gènere Pseudoangonyx - 
 Gènere Rethera - 
 Gènere Sphecodina - 
 Gènere Sphingonaepiopsis - 
 Gènere Temnora - 
 Gènere Temnoripais - 
 Gènere Zacria - 

Macroglossins